Ко́шицкий марафо́н (; дословно — Кошицкий международный марафон мира; сокр. КМММ) — соревнования по бегу на марафонскую дистанцию, которые ежегодно, в первое воскресенье октября, проводятся в словацком городе Кошице. Впервые состоялся в 1924 году. Согласно информации, размещённой на официальном сайте этого пробега, КМММ является самым старым марафоном, проводимым в Европе.

Марафон проходит по асфальтированным улицам города; набор высоты незначителен. Сертифицированная IAAF кольцевая трасса; длина одного круга составляет 21,1 км. Старт и финиш расположен в центре города — на ул. Главной, возле гостиницы Hilton. Спортсмены пробегают мимо кошицких достопримечательностей — Собора Святой Елизаветы, Якобова дворца, иезуитского храма, башни-звонницы Св. Урбана, памятника марафонцу, монастыря доминиканцев, стадиона и университетов. Лимит трассы составляет 6 часов. К участию допускают спортсменов, достигших 18-летнего возраста. В рамках КМММ проходит также забег на полумарафонскую дистанцию. Автомобильное движение на время проведения соревнований перекрывается. Время прохождения участниками дистанции определяет система ChampionChip. Пункты питания расположены на трассе с интервалом 5 км. Призами награждают первых 10 мужчин и 6 женщин, победивших в общем зачёте, а также по три лучших спортсмена в каждой из семи возрастных категорий.

История 
Идея проведения в Кошице марафона принадлежит Войтеху Буковскому (Vojtech Bukovsky) — словацкому спортивному функционеру, который летом 1924 года побывал на Олимпийских играх в Париже. Вернувшись в Словакию, Войтех дал объявление в газете, в котором приглашал спортсменов принять участие в соревнованиях. Три месяца спустя — 28 октября на старт первого Кошицкого марафона вышли 8 бегунов-мужчин. В 16:30 спортсмены начали бег в посёлке под названием Турна над Бодвою (Turňa nad Bodvou), а закончили в Кошице. К финишу добежали семеро участников, а победителем стал местный бегун по имени Кароль Галла (Karol Halla), который преодолел дистанцию с результатом 3:01:35. Победителя наградили лавровым венком — эта традиция живёт и поныне.

В 1925 году старт и финиш марафона (в котором впервые приняли участие иностранные спортсмены) располагался в Кошице, а место дальнего разворота — в посёлке Чана (Čaňa). Трасса 3-го Кошицкого марафона была вновь изменена: дальний разворот проходил через посёлок Сенья (Seňa). По этой трассе спортсмены бегали до 1988 года включительно. В 1931 году аргентинец Хуан Карлос Сабала установил рекорд трассы (2:33:19), который продержался до 1950 года.

Во время Второй мировой войны, в 1939 году Словакия была оккупирована Венгрией. В 1939 и 1941—1944 гг на кошицкой трассе проводился чемпионат Венгрии по марафону. Иностранные бегуны в этом спортивном мероприятии участия не принимали. После войны традиция возобновилась и в 1946 году на старт Кошицкого марафона вновь вышли зарубежные участники. В последующие 10 лет на пьедестал почёта поднимались преимущественно финские и шведские атлеты.

В 1949 году было введено квалификационное время — 3 часа 45 мин. Это условие, по ряду причин, оставалось в силе вплоть до 1980 года.

В 1957 году Кошицкий марафон впервые выиграл советский спортсмен — Иван Филин (2:23:57), а в 1959 году Сергей Попов показал на финише результат 2:17:46, что было на 4 минуты лучше предыдущего рекорда трассы.

В 1960 году в честь пробега установлен памятный монумент: фигура марафонца, возвышающаяся на пьедестале, на котором перечислены имена всех спортсменов-мужчин, выигрывавших эти соревнования. На следующий год в почётный список было внесено имя Олимпийского чемпиона эфиопа Абебе Бикилы — первого африканца, который победил на трассе Кошицкого марафона.

В 1963 году Кошицкий марафон выиграл американский бегун Бадди Эделен (:en:Buddy Edelen), который установил новый рекорд трассы — 2:15:10.

В 1974 году в Кошице состоялся марафонский дебют восточно-германского бегуна Вальдемара Цирпински (:de:Waldemar Cierpinski). В непростых погодных условиях, под сильным дождём и ветром, Вальдемар пришёл к финишу третьим, показав результат 2:20:28. В 1985 году Цирпински — на тот момент уже двукратный чемпион Олимпийских игр (1976 и 1980 гг.) — пробежал в Кошице свой последний марафон.

В 1980 году организаторы отменили квалификационное время и разрешили участвовать в Марафоне женщинам. Первой победительницей Кошицкого марафона (в женском зачёте) стала чехословацкая бегунья Сарка Балкарова (Sarka Balcarova), показавшая результат 2:50:15. Всего в забеге приняло участие 1114 спортсменов, из них 18 — женщины.

В 1989 году была изменена трасса марафона — теперь бегуны преодолевают дистанцию, проложенную в пределах города Кошице.

Начиная с 1994 года в рамках соревнований проводится забег и на полумарафонскую дистанцию, а в 1997 году на трассе Кошицкого марафона состоялся 6-й Чемпионат мира по полумарафону.

В 2010 году в пробеге приняло участие рекордное количество участников — более 5,5 тыс. спортсменов. Марафонцев пришли поддержать около 30 тыс. зрителей.

Рекорды трассы 
 мужчины: 2012 год — Лоренс Кимайо, Кения — 2:07:01
 женщины: 2021 год — Аюнту Тадессе, Эфиопия — 2:24:35

Победители

Интересные факты 

 В 2007 году дистанцию Кошицкого марафона с результатом 3:35:13 преодолел бывший премьер-министр Словакии — Микулаш Дзуринда.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кошицкого марафона
 Статистика Кошицкого марафона: победители, размер призового фонда

Марафоны
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1924 года
Спорт в Кошице
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Словакии